Endomyces — рід грибів родини Endomycetaceae. Назва вперше опублікована 1870 року.

Класифікація 
До роду Endomyces відносять 95 видів:

Примітки

Джерела 
 Reess, M. 1870. Botanische Untersuchungen über die Alkoholgährungspilze.  - P.77

Роди грибів
Сахароміцетальні